

Patronyme 

 Florence Brunelle (2003-), patineuse de vitesse sur piste courte canadienne.
 Liina Brunelle (1978-), actrice franco-estonienne.
 Richard Brunelle (1964-2019), guitariste de death metal américain.

Titres 

 Brunelle et Colin (1976-1988), bande dessinée française de Robert Génin et François Bourgeon.

Autres 
 Brunelle, plante herbacée vivace de la famille des Lamiacées ;
 Brunelle commune, plante herbacée vivace de la famille des Lamiacées ;
 Brunelle à grandes fleurs, plante herbacée vivace de la famille des Lamiacées ;
 Brunelle laciniée, plante herbacée vivace de la famille des Lamiacées.